Жоффруа II:
 Жоффруа II Ферреоль (ок. 1000—1042/1045) — граф Гатине и сеньор де Шато-Ландон.
 Жоффруа II (ум. 1102) — сеньор де Прёйли (под именем Жоффруа III) с 1067 года, граф Вандома с 1085 года. 
 Жоффруа II (ум. 1065/1067) — граф Прованса и Форкалькье
 Жоффруа II Мартел (1006—1060) — граф Вандома, граф Анжуйский, граф Тура
 Жоффруа II Грегонат (ум. 1084) — граф Ренна
 Жоффруа II де Донзи (ок. 1040—после 1097) — сеньор де Донзи, граф Шалона
 Жоффруа II дю Перш (ум. 1100) — граф Мортань и сеньор де Ножан в 1080—1090 годах, первый граф Перша с 1090 года
 Жоффруа II де Пентьевр (ум. 1148) — граф де Пентьевр
 Жоффруа II де Виллардуэн (1195—1246) — князь Ахеи.